Plusieurs  arrondissements existent dans le monde.

En Afrique 
 
 Cotonou :  de Cotonou.
 Parakou :  de Parakou.
 Porto-Novo :  de Porto-Novo.

  :
 Bangui :  de Bangui (Balabala Usé)

En Asie 
  :
 Hô Chi Minh-Ville : Le  d’Hô Chi Minh-Ville

En Europe 
  :
Vienne : Le  de Vienne (Leopoldstadt).
  :
Lyon :  Le  de Lyon
Marseille : Le  de Marseille
Paris : 
 L'ancien  de Paris (de 1795 à 1860)
 L'actuel  de Paris (arrondissement de la Bourse) (depuis 1860)

  :
Budapest : Le  de Budapest (Pesthidegkút) 

 :
Zurich : Le  de Zurich